Stobart ist der Familienname folgender Personen:

 Barry Stobart († 2013), englischer Fußballspieler
 John Clarke (J.C.) Stobart (1878–1933), britischer Autor, Altertumswissenschaftler und Rundfunk-Funktionär
 Kathy Stobart (1925–2014), britische Jazzmusikerin
 Mabel St Clair Stobart (1862–1954), britische Frauenrechtlerin und Autorin
 Tom Stobart (1914–1980), britischer Bergsteiger, Kameramann, Regisseur und Buchautor

und folgender Unternehmen:
 Stobart Group, britische Unternehmensgruppe
 Stobart Air
 Stobart Motorsport